Sapwuafik kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Ngatik Municipality, kommun, Pohnpei, 
 Ngatik (ort), Pohnpei, Ngatik Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar